Het Kazernekwartier is een gebied in het stadsdeel Blerick van de gemeente Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. Het gebied is 22 hectare groot, inclusief buitengebieden, en ligt in de wijk Ubroek. Het is het laatste grote stuk open terrein van de stad Venlo dat, samen met de Maasboulevard en cultuurwijk Q4, wordt ontwikkeld tot "het nieuwe kloppend hart van de gemeente" (aldus het gemeentebestuur).

Inspraak door de inwoners 
ln 2009 heeft de gemeente Venlo alle inwoners en belanghebbenden uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over de invulling van het Kazernekwartier. Door middel van stadsdebatten, verkiezingen over ontwerpen en sprekerspleinen konden de bewoners invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het gebied.

De plannen 
Een van de speerpunten van het gebied was aanvankelijk het Multifunctioneel Centrum (MFC). In dit MFC zou het nieuwe wedstrijdstadion voor VVV-Venlo komen dat plaats moest bieden aan 15.000 toeschouwers met uitbreidingsmogelijkheden tot 25.000 toeschouwers. Begin december 2013 werd hierdoor een streep gezet, nadat duidelijk werd dat het herziene bestemmingsplan voetbal alleen in de avonduren mogelijk zou maken. VVV-voorzitter Hai Berden was daar niet van gecharmeerd.
De focus is vervolgens verlegd naar een Leisure Dome in combinatie met een evenementencentrum, waarin onder meer vier bioscopen zouden moeten komen. Verder is besloten om het Fort Sint-Michiel volledig uit te graven, waardoor de geschiedenis van het terrein opnieuw zichtbaar wordt. Een deel van de bevolking maakt zich echter nog steeds zorgen over het behoud van het historisch erfgoed en landschappelijke waarden van het terrein.

Geschiedenis van het terrein 
Het Kazernekwartier kan bogen op een historie van 23 eeuwen. De plek ligt, strategisch gekozen, in een bocht op de westoever van de Maas. Het is dan ook niet vreemd dat deze locatie een rijke militair-historische geschiedenis kent.

Blariacum 

Er was een Romeinse nederzetting waarvan wordt aangenomen dat dit Blariacum was. Vanuit dit hoger gelegen terras in het Noord-Limburgse Maasdal kon de hele omgeving worden gecontroleerd. Aan de overzijde van de Maas zou volgens recente ontdekkingen ook een militaire legerplaats uit dezelfde tijd hebben gelegen. Ook zijn er sporen van een vestingschans van rond 1490 gevonden.

Fort Sint-Michiel 

Dankzij de gunstige ligging aan de Maas ontwikkelde Venlo zich als een belangrijk handelscentrum in het Hertogdom Gelre. In de Tachtigjarige Oorlog veroverde Frederik Hendrik, de Stedendwinger, Venlo op de Spanjaarden. Vijf jaar later veroverden de Spanjaarden de stad terug en begonnen met de bouw van Fort Sint-Michiel. De bouw begon op 29 september 1641, de naamdag van de engel Michaël. Hier dankt het fort zijn naam aan. In 1831 bouwden de Belgische troepen er een aarden bastion (Fort Leopold) aan vast, om de afstand tussen het fort en de Maas te verkleinen.

Frederik Hendrik Kazerne 

Op de plek van Fort Sint-Michiel werd tussen 1910 en 1913 de Fredrik Hendrikkazerne ten behoeve van de Koninklijke Landmacht gebouwd. Van 1950 tot 1964 waren hier de Limburgse Jagers gehuisvest. De Venlose aannemer Frans Paes heeft de kazerne gebouwd voor 182.700 gulden en de totale bouwkosten bedroegen 750.000 gulden. De laatste tientallen jaren was de Frederik Hendrikkazerne bekend om zijn militaire rijopleidingen. In 2002 vertrok de laatste militair uit de gemeente.

Archeologische onderzoeken 
Bij archeologisch onderzoek zijn verschillende belangrijke vondsten gedaan:
 Een Romeinse weg, waaruit blijkt dat er een overgang bestond tussen Venlo en Blerick
 Romeinse graven aangetroffen.
 Resten van het "Veerhuis de Staay", welke zou stammen uit de eerste helft van de 15e eeuw.
 In 2010 werden delen van het oude Fort Sint-Michiel zijn blootgelegd, welke in goede staat verkeerden. Later werd bekend dat men een deel van het fort wil uitgraven en in ere herstellen. De werkzaamheden hiervoor starten in 2013.
 Een Merovingische hutkom. Deze stamt uit de 5e eeuw.

Wijk in Venlo